Issachar (persoon), de vijfde zoon van stamvader Jakob
 Issachar (stam), een van de twaalf stammen van Israël